Burba heißt:

Burba (Polcevera), Nebenfluss des Polcevera in Ligurien, Norditalien

Burba ist der Familienname von:
Andrius Burba (* 1978), litauischer Jurist und Politiker
Malte Burba (* 1957), deutscher Musiktheoretiker und Komponist